Malua bezeichnet

 Alor (Ombai, Malua), größte Insel des indonesischen Alor-Archipels und Teil der Kleinen Sundainseln
 Malua (Gattung), Heuschreckengattung